Александр Богомолец:
 Богомолец, Александр Александрович (1881—1946) — патофизиолог и общественный деятель.
 Богомолец, Александр Михайлович (1850—1935) — земский врач, революционер-народник.